Metamorphosis signifie « métamorphose » en grec et en anglais.

Religion 

 Metamorphosis désigne aussi le passage de l'Évangile et la fête de la Transfiguration (6 août). C'est le nom de très nombreuses églises.

Toponyme 

Metamorphosi est le nom de plusieurs villes grecques :

 Metamórfosi dans la banlieue nord d'Athènes ;
 Metamórfosi (Chalcidique), en Macédoine-Centrale ;
 Metamórfosi (Kastoriá), en Macédoine-Occidentale ;
 , en Macédoine-Centrale ;
 Metamórfosi (Laconie), dans le Péloponnèse ;
 , dans le Péloponnèse ;
 , en Thessalie ;
 , un quartier de la ville de Patras.

Télévision 

 Metamorphosis est un téléfilm britannique réalisé par Jim Goddard en 1987.

Cinéma 
 Metamorphosis est un film américain réalisé en 1914 ;
 Metamorphosis est un court métrage canadien réalisé par Barry Greenwald en 1975 ;
 Metamorphosis: The Alien Factor est un film américain réalisé par Glenn Takakjian en 1990 ;
 Metamorphosis est un film italo-américain réalisé par George Eastman en 1990 ;
 Metamorphosis est une coproduction internationale réalisée par Jenö Hodi en 2007 ;
 Metamorphosis est un film américano-arménien réalisé par Limor Diamant en 2008 ;
 Metamorphosis () est un film coréen réalisé par Kim Hong-seon, sorti en 2019 ;
 Metamorphosis est un film philippin réalisé par Jose Enrique Tiglao, sorti en 2019.

Musique

Œuvre pour piano 

 Metamorphosis est une œuvre de Philip Glass pour piano, composée en 1988.

Album 

 Metamorphosis est un album d'Iron Butterfly sorti en 1970 ;
 Metamorphosis est une compilation des Rolling Stones sortie en 1975 ;
 Metamorphosis est un album de Culture Beat sorti en 1998 ;
 Metamorphosis est un album de Pillar sorti en 1999 ;
 Metamorphosis est un album d'Hilary Duff sorti en 2003 ;
 Metamorphosis est un album de Papa Roach sorti en 2009.

Autres 

 Metamorphosis est une gravure sur bois de M. C. Escher ;
Metamorphosis est un manga hentai crée par Shindo L. entre 2013 et 2016.

Voir aussi